Eliza Doolittle – cantante britannica
 Eliza Doolittle – personaggio della commedia di George Bernard Shaw Pigmalione
 Eliza Doolittle – EP di Eliza Doolittle del 2009
 Eliza Doolittle – album di Eliza Doolittle del 2010